Пойковский 2000 — 1-й международный турнир имени Анатолия Карпова, проходил с 24 по 3 октября.

 Категория: 14-я

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ermakinfo.ru

Пойковский (шахматный турнир)
Сентябрь 2000 года
Октябрь 2000 года
2000 год в шахматах